

Вопан — місто, штат Вісконсин
 Вопан — місто, штат Вісконсин